Фамилија Мендез има више значења:

 Фамилија Мендез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мендез, Колонија Абасоло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мендез, Колонија Маријана (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику